Osoby o tym nazwisku:
 János Dudás – węgierski piłkarz
 József Dudás – węgierski działacz polityczny
 Tibor Dudás – węgierski bokser